Кривешти има више значења:

 Кривешти (Ванатори), насеље у округу Јаши у Румунији
 Кривешти (Струнга), насеље у округу Јаши у Румунији
 Кривешти (Васлуј), насеље у округу Васлуј у Румунији